Il doppio dell'Open Gaz de France 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Nathalie Dechy e Meilen Tu erano le detentrici del titolo, ma solo la Dechy ha partecipato in coppia con Émilie Loit.

La Dechy e la Loit hanno perso in semifinale contro Barbara Schett e Patty Schnyder.

La Schett e la Schnyder hanno battuto in finale 2–6, 6–2, 7–6 (7–5) Marion Bartoli e Stéphanie Cohen-Aloro.

Teste di serie
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Nathalie Dechy /  Émilie Loit (semifinali)
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (campionesse)
 Silvia Farina Elia /  Åsa Svensson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2003